Владислав I Кратки или Локетек (; 1261 – 2. март 1333) је био краљ Пољске. Био је војвода до 1300. и кнез Кракова од 1305. до свог крунисања за краља 20. јануара 1320. Због своје мале висине, наденут му је назив Локетек, по лакту, средњовековној мери за дужину.

Отац му је оставио Бжешћ Кујавски. Био је један од вођа пољског савеза против страног утицаја. Постао је војвода (кнез) Сјерадза 1288, а касније владар Мазовије и Шлезије. После 1306. освојио је Сандомјеж, Краков и Померанију. 1308. избила је побуна племића, подстицана од Немаца. Уз помоћ Тевтонског реда побуна је угушена, али Владислав им није дао оно што су тражили па су они напали Померанију. Владислав их на крају побеђује уз помоћ Угарске и Литваније (1328).

После смрти Хенрика Глоговског 1310. својио је Великопољску. 1311. је избила Краковска побуна, подстицана од Светог римског царства, која је брутално угушена. Овим ратовима, Владислав је ујединио Малопољску са Великопољском, и тиме је постигнуто коначно уједињење Пољске.

Породично стабло 

Рођени 1261.
Умрли 1333.
Краљеви Пољске
Пјастови